Miejski Ludowy Klub Sportowy Wissa – polski klub sportowy, założony w 1945 roku w Szczuczynie w województwie podlaskim.

Historia 

Według danych klubowych Wissa Szczuczyn to jeden z najstarszych Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce. W roku 1954 drużyna zmieniła nazwę na LZS Wissa, następnie w 1957 na LKS Wissa (Ludowy Klub Sportowy), a w 1978 na MLKS Wissa. Klub swoje największe sukcesy odnosił w latach 2010-2016, kiedy to 4-krotnie występował w rozgrywkach III ligi.

Osiągnięcia 
 Występy w III lidze - 5 razy (sezony: 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2021/22).

Wychowankowie 

 Maciej Makuszewski - grał w juniorskiej Wissie w latach 1996-2002. Pięciokrotny reprezentant Polski.

Sezony

Przypisy

Bibliografia 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .

Linki zewnętrzne 

 Wissa Szczuczyn na facebook.com
 Wissa Szczuczyn na 90minut.pl
 Wissa Szczuczyn na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Szczuczyn (województwo podlaskie)